Assedio di Lingen – assedio combattuto dal 25 ottobre al 12 novembre 1597, nell'ambito della guerra degli ottant'anni, anche detto primo assedio di Lingen
 Assedio di Lingen – assedio combattuto dal 10 al 19 agosto 1605, nell'ambito della guerra degli ottant'anni, anche detto secondo assedio di Lingen